Красного́рский Богоро́дицкий монасты́рь — ныне недействующий православный монастырь в Архангельской области близ посёлка Пинега.

История 
Основан в 1606 году Макарием Красногорским на Чёрной горе, до 1630-х годов назывался Черногорским монастырём. Основатель монастыря принёс в обитель список Владимирской иконы Божией Матери.

Вскоре после основания монастырь попал под покровительство богатого ярославского купца Егора Третьяка Лыткина. По его инициативе в 1629 году сюда была перенесена Грузинская икона Божией Матери, после чего монастырь стал привлекать многочисленных богомольцев. Лыткин делал в монастырь богатые вклады деньгами, церковной утварью, богослужебными книгами (пожертвовал более 100 книг, причём 73 из них были переписаны им самим). Лыткин выстроил в монастыре по своему плану новую церковь.

В 1640 году умер основатель монастыря — преподобный Макарий Красногорский. Место его погребения ныне утрачено.

В конце XVIII века игуменом Красногорского монастыря был назначен отец Иоасаф, который хотя и много сделал для улучшения хозяйственного положения монастыря, но жил слишком роскошно, выстроил себе новые обширнейшие кельи, продавал на сторону для покрытия своих расходов из монастыря богослужебные книги, допустил и братию до слишком свободной жизни, причём монахи стали для увеличения своих доходов крестить и исполнять другие требы, принадлежащие собственно только священникам; 17 февраля 1694 года преосвященный Афанасий сменил Иоасафа, запретил ему священнослужение и отослал под строгий надзор в Сийский монастырь.

В 1695 году обитель пережила пожар. В 1714 году на территории монастыря был похоронен князь Василий Голицын, скончавшийся в Пинеге. Со времени реформы 1764 года — заштатный монастырь.

В 1920 году Красногорский монастырь был разорён и закрыт. Судьба обеих монастырских икон — Грузинской и Владимирской — неизвестна. Точная копия Грузинской иконы с XVII века привлекает паломников в Раифский Богородицкий монастырь под Казанью.

В зданиях монастыря располагалась коммуна, потом — лагерь отдыха для детей. До 1990-х годов в уцелевших монастырских постройках размещался психоневрологический интернат.

В 2006 году были восстановлены жилое здание монастыря, его пристройки и обустроена прилегающая территория (в основном для нужд туристического комплекса «Красная Горка»). Через некоторое время восстановленные корпуса снова пострадали от пожара.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Красногорский Богородицкий монастырь на сайте Храмы России
 Красногорский Богородицкий монастырь
 Преподобный Макарий Красногорский
 Библиотека Красногорского монастыря
 Владимир Рогоза. Почему почитаемая на Руси чудотворная Грузинская икона Божией Матери оказалась на северной реке Пинеге?

 

Монастыри Архангельской области
Пинежский район
Упразднённые монастыри России
Мужские монастыри